Александр Алемпиевич (; 25 июля 1988 года; Чачак, Югославия) — сербский футболист, полузащитник.

Карьера 
Является воспитанником белградского «Партизана». Начал профессиональную карьеру в 2006 году в составе именно этого клуба. В 2006——2008 годах выступал в качестве аренды за «Телеоптик». В 2008 году перебрался в Венгрию и начал выступать за «Кечкемет». До 2012 года Алемпиевич выступал за этот клуб и сыграл 67 матчей и забил 5 голов. В 2012—2013 годах выступал также за венгерский клуб — «Ференцварош».

Сезон 2013 года провёл в сербском «Яворе». В начале 2014 года перешёл в узбекистанский «Алмалык» и выступал за этот клуб до лета. Позднее перешёл в сербский «ОФК Белград». В 2015 году выступал за сербский «Чукарички» и «Младост». В 2016 году выступал за ташкентский «Бунёдкор». В 2017 году за сербскую «Слободу».

Ссылки 
 Профиль на сайте hlsz.hu 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Телеоптик»
Игроки ФК «Кечкемет»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Явор» Иваница
Игроки ФК АГМК
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Младост» Лучани
Игроки ФК «Бунёдкор»